2 miejscowości w Polsce: 
 Tymowa – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lubińskim, w gminie Ścinawa 
 Tymowa – wieś w woj. małopolskim, w pow. brzeskim, w gminie Czchów